Literatura
O Primeiro Amor (conto), conto de Ivan Turgeniev
Forever..., romance de Judy Blume traduzido em Portugal como O Primeiro Amor

Música
Primeiro Amor (canção), de Rebanhão
Primeiro Amor - O Melhor de Carlinhos Felix, compilação do cantor cristão

Televisão
Primeiro Amor (telenovela), produção portuguesa de 1996
O Primeiro Amor (telenovela), produção brasileira de 1972
Primer amor, telenovela mexicana exibida no Brasil como Primeiro Amor... a Mil por Hora

Cinema
 My Girl, intitulado no Brasil como Meu Primeiro Amor
 Flipped, intitulado no Brasil como O Primeiro Amor
 Erste Liebe, filme com Maximilian Shell e Dominique Sanda exibido no Brasil como O Primeiro Amor
 First Love (1939), filme com Deanna Durbin exibido no Brasil como O Primeiro Amor